Сент-Оле́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 70 км на північний схід від Бордо, 50 км на захід від Періге.

Історія 

1 січня 2016 року Сент-Оле і Пюїмангу було об'єднано в новий муніципалітет Сент-Оле-Пюїмангу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 621 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1254,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Оле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Оле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь